Водяной орех — общеупотребительное название некоторых видов полуводных растений родов:
 Trapa — рогульник из семейства дербенниковые:
 Trapa khankensis — рогульник ханкайский (водяной орех ханкайский)
 Trapa natans — рогульник плавающий (водяной орех плавающий, чёртов орех)
 Trapa maximowiczii — рогульник вырезной (водяной орех Максимовича)
 Eleocharis — болотница (ситняг) из семейства осоковые:
 Eleocharis dulcis — болотница сладкая (китайский водяной орех, водяной каштан)